Alkali Lakes ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Alkali Lakes (Kalifornien), im Modoc und im Washoe County (Nevada)
Alkali Lakes (New Mexico), im Otero County
 Alkali Lakes (Texas), im Dallam County

Siehe auch:
 Alkali Lake